Scorodosma är ett släkte av flockblommiga växter. Scorodosma ingår i familjen flockblommiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
Scorodosma